Latijn voor naastenliefde of liefdadigheid
Caritas (deugd), het Latijnse woord voor liefdadigheid
Caritas (hulporganisatie), een confederatie van 162 katholieke hulporganisaties die wereldwijd in 200 landen werkzaam is.
Caritas (Jan Van Delen), een beeldhouwwerk
Caritas (zinnebeeld), de naam van de verpersoonlijking daarvan in de emblemata of emblemenleer. Vaak wordt zij afgebeeld als een borstvoedende moeder.
Caritas (vereniging), een middeleeuwse vereniging van kooplieden. Deze vereniging, meestal in het Latijnse meervoud "caritates" genoemd, was onderdeel van het Hanzeverbond.